Chacarita (Buenos Aires), een wijk (barrio) van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires
 Chacarita Juniors, voetbalclub in Argentinië
 Chacarita (Costa Rica)
 Chacarita Airport, vliegveld in Costa Rica
 Chacarita, straattaal voor 'sloppenwijk' in Paraguay